Hilo oder HILO steht für:
 Hilo, Stadt auf der Insel Hawaiʻi
 HILO (Hilfe in Lohnsteuerfragen), Abkürzung für Lohnsteuerhilfevereine
 HILO, inoffizielle polizeiliche Abkürzung für hilflose Person

Siehe auch:
 Hi-Lo

Abkürzung